Сульпиция ():

 Сульпиция Дриантилла (ум. 260) — жена римского узурпатора Регалиана.
  — жена виндоландского командира девятой когорты батавов префекта Флавия Цериала.
 Сульпиция Младшая (вторая половина I века н. э.) — римская поэтесса времён императора Домициана.
 Сульпиция Претекстата (I век) — древнеримская патрицианка, дочь Квинта Сульпиция Камерина Петика.
 Сульпиция Руфа (I век до н. э.) — римская поэтесса периода Римской республики.
  — дочь Гая Сульпиция Патеркула и жена консула Квинта Фульвия Флакка.

Примечания